A 2012-es WTCC szlovák nagydíj volt a 2012-es túraautó-világbajnokság negyedik fordulója. 2012. április 29-én rendezték meg az Automotodróm Slovakia Ring-en, Diósförgepatonyban.

Időmérő 

 Y – Yokohama bajnokság

Első futam 

 Y – Yokohama bajnokság

Második futam 

 Y – Yokohama bajnokság

További információk 
Hivatalos végeredmény

Autóversenyzés Szlovákiában
Szlovak